Croatá ou Gravatá, planta da família Bromeliaceae
 Croatá, município do Ceará
 Croatá, distrito do município cearense de São Gonçalo do Amarante

Desambiguações de topônimos